Il doppio del torneo di tennis Aberto Da Costa Do Sauipe 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adriano Ferreira e Daniel Melo che hanno battuto in finale Alejandro Hernández e Ivo Karlović 1-6, 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Antonio Prieto /  André Sá (primo turno)
 Yves Allegro /  Ivo Heuberger (semifinali)

 Brandon Hawk /  Robert Kendrick (quarti di finale)
 Alejandro Hernández /  Ivo Karlović (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aberto Da Costa Do Sauipe 2001